Женская сборная Польши по регби-7 — национальная сборная, представляющая Польшу на международных турнирах по регби-7 среди женских команд Управляется .

Команда выступает официально в турнирах Регби Европы, в том числе и в чемпионате Европы. Первое участие польских спортсменок ознаменовалось в 2004 году, когда полячки заняли 13-е место из 16 команд. В 2011 году полячки впервые вышли в дивизион A чемпионата Европы, а в 2016 году стали командой элитной группы чемпионата Европы. В 2021 году полячки взяли первые в истории награды, завоевав серебряные медали по итогам этапов чемпионата Европы в Лиссабоне и Москве.

Статистика выступлений

Чемпионаты Европы

Текущий состав

Игроки 

Спортсменки, вызванные на учебные сборы и на  Мировой серии по регби-7 сезона 2021/2022, проходящие в Малаге и Севилье с 16 по 31 января 2022 года.

Тренерский штаб 
 Главный тренер: 
 Помощник тренера 
 Менеджер: 
 Физиотерапевт:

Примечания

Ссылки 
 Блок новостей о женской сборной по регби-7 на сайте 
 Календарь матчей женской сборной по регби-7 на сайте 

Польша
Регби-7
Регби в Польше